Brandon Baddock (né le  à Vermilion, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Il devient professionnel en 2016 avec le Thunder de l'Adirondack dans l'ECHL. Il est repêché au 161 choix au total au repêchage de 2014 par les Devils du New Jersey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2008-2009 || Polar Kings de Wainwright || AMBHL ||27 ||16 ||11 ||27 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Heat de Lloydminster || AMBHL ||33 ||11 ||10 ||21 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rage de Lloydminster || AMMHL ||38 ||27 ||23 ||50 ||116 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Bobcats de Lloydminster || LHJA ||41 ||2 ||1 ||3 ||91 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||59 ||7 ||4 ||11 ||73 ||22 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|2013-2014 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||56 ||6 ||11 ||17 ||128 ||13 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2014 || Oil Kings d'Edmonton || Coupe Mémorial ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||71 ||19 ||21 ||40 ||136 ||5 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2015-2016 || Oil Kings d'Edmonton || LHOu ||68 ||22 ||13 ||35 ||143 ||6 ||2 ||0 ||2 ||14
|-
|2016-2017 || Thunder de l'Adirondack || ECHL ||21 ||0 ||4 ||4 ||15 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH ||53 ||3 ||4 ||7 ||109 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH ||67 ||3 ||7 ||10 ||154 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Devils de Binghamton || LAH ||50 ||6 ||9 ||15 ||114 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Rocket de Laval || LAH || 25 || 2 || 3 || 5 || 64 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Rocket de Laval || LAH || 33 || 3 || 4 || 7 || 77 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Canadiens de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wild de l'Iowa || LAH ||  ||

Trophées et distinctions

Ligue canadienne de hockey

 Il remporte la Coupe Mémorial avec les Oil Kings d'Edmonton en 2013-2014.

Ligue de hockey de l'Ouest

 Il remporte la Coupe Ed Chynoweth avec les Oil Kings d'Edmonton en 2013-2014.

Notes et références 

Naissance en mars 1995
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur des Oil Kings d'Edmonton
Champion de la Coupe Memorial
Naissance en Alberta
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Rocket de Laval